Cardosense – abitanti di Antônio Cardoso
Cardosense – abitanti di Cardoso (San Paolo)
Cardosense – abitanti di Cardoso Moreira